Stefan V kan syfta på:
Stefan IV, påve 816-817, känd som Stefan V från 1500-talet fram till 1960.
Stefan V, påve 885-891
Stefan V av Ungern

Regentnamn